Le tournoi de tennis de Bruxelles 1987 s'est déroulé du 23 au 29 mars et a été remporté pour la  consécutive par le Suédois Mats Wilander.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Lien interne 
 Saison 1987 de l'ATP

Lien externe 
  Site de l'ATP

ATP 1987
Sport en Belgique en 1987
Bruxelles
Tennis en mars 1987